Александр Макеев:
 Макеев, Александр Борисович (род. 1951) — советский и русский минералог и петролог, доктор наук.
 Макеев, Александр Викторович (род. 1963) — советский спортсмен по современному пятиборью.
 Макеев, Александр Матвеевич (1829—1913) — русский врач, акушер, ординарный и заслуженный профессор Московского университета.